MTD steht für:
 Maldives Third Way Democrats, eine Partei auf den Malediven
 Maschinentechnisches Display, ein Anzeigegerät im Bereich der Schienenfahrzeugtechnik
 Maximal Tolerierte Dosis, in der Medikamenten-Entwicklung
 Medizinisch Technischer Dienst
 Medizinischer Transportdienst
 Memory Technology Device, eine Klasse von Geräten wie Flash-Chips, CompactFlash-Karten, Memory Sticks, und so weiter. 
 Militärtopographischen Dienstes der Nationalen Volksarmee in der DDR
 MTD Medizintechnischer Dialog, Zeitschrift
 MTD (Unternehmen), ein Hersteller von motorisierten Gartengeräten

M.T.D steht für:
 Master of Transportation Design, ein akademischer Grad

Mtd steht für:
 Month-to-date, ein Zeitraum ab dem Beginn des laufenden Monats bis zum aktuellen Datum

Abkürzung